Superformula – In geometria, generalizzazione delle funzioni circolari a due dimensioni in coordinate polari
 Super Formula – Serie automobilistica per vetture monoposto con base in Giappone
 Superformula Golden Cup – Campionato automobilistico organizzato dalla FISA alla fine degli anni 1990, erede della Formula 2000